

Кляшево — село, Іглінський район, Башкортостан
 Кляшево — село, Чишминський район, Башкортостан